Palácio de Despachos de Lagoa Nova
 Palácio dos Despachos (Minas Gerais)
 
 Palácio dos Despachos (Sergipe)